Charles De Bruycker (1872–1953), Belgisch volksvertegenwoordiger, senator en burgemeester
Dylan de Bruycker (1997), Filipijns-Belgisch voetballer
Isabelle De Bruycker (1963), Belgische atlete
Jozef De Bruycker (1891–1942), Belgisch modern architect en politicus
Jules De Bruycker (1870–1945), Vlaamse etser
Rose-Marie De Bruycker (1946), Belgische oud-atlete